Combat 18 – brytyjska organizacja terrorystyczna
 Android 18 z Dragon Ball
 Sauber C18